Andrzej Pietsch
 Łukasz Pietsch